Allison kan som auktorsförkortning betyda:

 Allen Allison
 Kenneth Willway Allison

Robotskapade auktorsförkortningar